Autopsy bezeichnet:
 Autopsy (Band), Death-Metal-Band

 Autopsy, Originaltitel des französischen Schwulenfilms Autopsy – Bis dass der Tod uns scheidet aus dem Jahr 2007
 Autopsy (2000), US-amerikanischer Kurzfilm
 Autopsy (2002), US-amerikanische Filmkomödie
 Autopsy (2008), US-amerikanischer Horrorthriller
 Autopsy Forensic Browser, grafische Oberfläche der forensischen Software The Sleuth Kit

Siehe auch:
 Autopsie